Оралов — фамилия:
 Оралов, Асхат Раздыкович (род. 1990) — казахстанский политик, Министр культуры и спорта Казахстана с 2023.
 Оралов, Дмитрий Михайлович (род. 1983) — российский борец греко-римского стиля, чемпион и призёр чемпионатов России.

См. также 
 Оралово